Nikolaï Mikhaïlovitch Makarov - en russe  et en anglais  - (né le  à Tcheliabinsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il est le frère de Sergueï Makarov.

Carrière

Carrière en club 
Il commence sa carrière professionnelle en 1969 dans le championnat d'URSS avec le Traktor Tcheliabinsk. Il termine avec un bilan de 490 matchs et 113 buts en élite soviétique. De 1982 à 1984, il porte les couleurs du Jokerit Helsinki dans la SM-Liiga. Il met un terme àsa carrière en 1988 après avoir évolué avec le Metallourg Tcheliabinsk dans la Vyschaïa Liga.

Carrière internationale 
Il a représenté l'URSS à 13 reprises (3 buts) sur une période de quatre ans entre 1968 et 1974. Il a joué un match lors du championnat du monde 1981 conclu par une médaille d'or.

Trophées et honneurs personnels 
SM-liiga
1982 : remporte le trophée Pekka-Rautakallio du meilleur défenseur.
1982 : nommé dans l'équipe type.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1969-1970|| Traktor Tcheliabinsk|| URSS|| 28|| 4|| | 4|| || || || || || 
|- 
| 1970-1971|| Traktor Tcheliabinsk || URSS || 37|| 3|| || 3|| || || || || || 
|-
| 1971-1972|| Traktor Tcheliabinsk || URSS || 31|| 4|| || 4|| || || || || || 
|- 
| 1972-1973|| Traktor Tcheliabinsk || URSS || 29|| 3|| || 3|| || || || || || 
|-
| 1973-1974|| Traktor Tcheliabinsk || URSS || 31|| 8|| 4|| 12|| 22|| || || || || 
|-
| 1974-1975|| Traktor Tcheliabinsk || URSS || 35|| 3|| || || || || || || || 
|-
| 1975-1976|| Traktor Tcheliabinsk || URSS || 33|| 8|| 4|| 12|| 20|| || || || || 
|-
| 1976-1977|| Traktor Tcheliabinsk || URSS || 36|| 8|| 12|| 20|| 36|| || || || || 
|-
| 1977-1978|| Traktor Tcheliabinsk || URSS || 36|| 10|| 6|| 16|| 39|| || || || || 
|- 
| 1978-1979|| Traktor Tcheliabinsk || URSS || 44|| 11|| 5|| 16|| 46|| || || || || 
|-
| 1979-1980|| Traktor Tcheliabinsk|| URSS || 43|| 15|| 9|| 24|| 46|| || || || || 
|-
| 1980-1981|| Traktor Tcheliabinsk|| URSS || 49|| 15|| 10|| 25|| 32|| || || || || 
|-
| 1982-1983|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 31|| 20|| 14|| 34|| 44|| 8|| 0|| 1|| 1|| 8
|- 
| 1983-1984|| Jokerit Helsinki || SM-liiga || 32|| 14|| 14|| 28|| 49|| || || || || 
|-
| 1985-1986|| Metallourg Tcheliabinsk || Vyschaïa Liga || 46|| 22|| 14|| 36|| 52|| || || || || 
|- 
| 1987-1988|| Metallourg Tcheliabinsk ||Vyschaïa Liga || 29|| 6|| 11|| 17|| 38|| || || || ||

Au niveau international 

| 1981 ||URSS|| CM || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| Médaille d'or

Références

Voir aussi 

Naissance en décembre 1948
Joueur international soviétique de hockey sur glace
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Metchel Tcheliabinsk
Joueur du Jokerit Helsinki
Membre du Temple de la renommée du hockey russe
Défenseur de hockey sur glace
Gagnant du trophée Pekka-Rautakallio
Gagnant du trophée Juha-Rantasila